Rukbat, auch als Ruchbah oder Ruchba oder in anderen Varianten transkribiert, kommt von arabisch ركبة (DMG Rukbah, „Knie“) und steht als Eigenname für verschiedene Sterne:

 Alpha Sagittarii
 Delta Cassiopeiae
 Omega2 Cygni